Le Championnat du monde masculin de basket-ball 1994 s'est déroulé à Toronto et Hamilton au Canada.

Lieux de compétition

Équipes participantes

Récit





Tour principal

Tour de classement

Tableau final

Places de 13 à 16

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Récompenses et distinctions 
 Meilleur joueur : Shaquille O'Neal 
 Meilleur cinq : Sergueï Bazarevitch , Reggie Miller , Shawn Kemp , Dino Rađa , Shaquille O'Neal

Membres de l'équipe victorieuse 
 Derrick Coleman
 Joe Dumars
 Kevin Johnson
 Larry Johnson
 Shawn Kemp
 Dan Majerle
 Reggie Miller
 Alonzo Mourning
 Shaquille O'Neal
 Mark Price
 Steve Smith
 Dominique Wilkins

1994
Basket-ball masculin
Basket-ball masculin 1994
Championnat du monde à Hamilton (Ontario)
Monde 1994
Monde
Sport au Canada en 1994
Sport en août 1994